Эсфирь Борисовна Триус (псевдоним — Ирина Борисовна Триус; 20 февраля 1925, Москва, СССР — 11 августа 2003, Атланта, Джорджия, США) — русская писательница.

Биография 
Родилась в семье учительницы (София Абрамовна Лисагор) и статистика сельского хозяйства (Борис Владимирович Триус). У неё было два брата — старший Михаил (погиб на фронте) и младший Евгений. Последний стал для Ирины «главной духовной опорой» в жизни.

В годы войны находилась в эвакуации. Была бригадиром студенческого отряда на строительстве Томской окружной дороги. В это время перенесла тяжёлую простуду, которая повлияла на всю дальнейшую жизнь.

Увлекаясь с детства техникой, окончила МИИТ (1949). Практику проходила на Кавказе, где водила поезда, затем два года работала в депо «Москва-I». Тяжёлая болезнь, случившаяся вследствие простуды в эвакуации, на много десятилетий приковала её к кровати. Перенесла две сложные, но безрезультатные операции к середине 1980-х годов. Множество диагнозов не подтверждалось. Постепенно стала заниматься литературным творчеством. Её книга «Жить стоит», в которой она во многом обобщила свою жизнь инвалида первой группы, была удостоена премии Николая Островского. Уже будучи больна, сумела получить второе образование и выучить пять языков — немецкий, английский, польский, чешский и болгарский. Впоследствии работала старшим научным сотрудником в отделе технической информации Министерства путей сообщения и занималась преподаванием детям в тех больницах, где находилась на лечении.

Последние годы жизни провела в США.

Отзывы
Лидия Графова так отозвалась о книге Триус «Жить стоит»: Могу свидетельствовать: это как раз тот случай, когда человек берётся за перо не из праздного желания что-то эдакое сочинить, а из настоятельной потребности поделиться с людьми главными выстраданными истинами, ради которых стоит жить.

Она также писала о Триус: «Со свойственной ей щедростью она пускает нас в свои сокровенные думы. Не сочинённые. Выстраданные. Тем они и драгоценны».

Все книги автора носят автобиографический характер.

Награды и звания 
 Орден «Знак Почёта»
 Медали
 Премия им. Н.Островского (1968)
 Член Союза писателей СССР (1977)

Произведения

Проза

Публицистика

Примечания

Литература

Ссылки 
 Esfir Trius (1925—2003)
 

Русские писатели XX века
Выпускники МИИТа
Инвалиды